Ел Фантасма има више значења:

 Ел Фантасма, Лос Чилерос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Фантасма (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фантасма (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику